Sommerhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Sommerhoff (* 1956), deutscher Kabarettist und Liedermacher
 Paul Sommerhoff (1929–2014), deutscher Generalleutnant der Bundeswehr